Wallmer steht für:
 
 Wallmer (Fürstenzell), einen Ortsteil von Fürstenzell im Landkreis Passau
 die Wallmersiedlung in Stuttgart-Untertürkheim